Eiskogel heißen folgende geographische Objekte:

 Eiskogel (Tennengebirge), 2321 m, bei Werfenweng im Pongau, Land Salzburg
 Eiskogel (Oberösterreichische Voralpen), 1087 m, zwischen Almtal und Kremstal, Oberösterreich
 Großer Eiskogel, 3547 m, in den Ortler-Alpen, Südtirol
 Kleiner Eiskogel, 3105 m, in den Ortler-Alpen, Südtirol